Vilhar ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Seraphin Vilhar (1852–1928), kroatischer Komponist, siehe Franjo Vilhar Kalski
 Miroslav Vilhar (1818–1871), slowenischer Schriftsteller, Komponist und Politiker

Siehe auch:
 Vilar